Los esturiones (Acipenseridae) son una familia de peces actinopterigios del orden Acipenseriformes. Estos peces han estado presentes en el planeta por 135 millones de años, por lo que muchas veces es definido como un fósil viviente. Otro dato interesante es que se usa su nombre para llamar a la luna de agosto como Superluna de Esturión.

Hábitat 
Viven en aguas frías a templadas, únicamente en el hemisferio norte, estando casi todas las especies de esturión amenazadas o en peligro crítico de extinción. Unas especies son anádromas, viviendo en el mar donde crecen y remontan los ríos para desovar en la época de la reproducción, mientras que otras pasan toda su vida en agua dulce.

Anatomía 
Tienen las características de su orden: esqueleto cartilaginoso, cola heterocerca y mayor número de radios en sus aletas que en la base de ésta. Tienen cinco filas de escudos óseos sobre la piel a lo largo del cuerpo. Además, esta familia se caracteriza por tener cuatro largas barbas por delante de la boca, la cual no tiene dientes en los adultos, es protráctil y está situada en posición inferior del cuerpo. Tienen una vejiga natatoria muy grande, para mantener a flote en agua dulce su enorme peso con tamaños que pueden alcanzar más de cuatro metros de largo.

Importancia para el humano 
Casi todas las especies de esturión están siendo explotadas desde la antigüedad tanto por su carne como por sus huevas. Las huevas conservadas constituyen el denominado caviar, muy comercializado y que puede alcanzar alto precio en el mercado.

Taxonomía 
Los acipenséridos incluyen los géneros siguientes:

Subfamilia Acipenserinae:
Género Acipenser
Acipenser baerii (Brandt, 1869) - esturión de Siberia
Acipenser baerii baerii (Brandt, 1869) - esturión siberiano
Acipenser baerii baicalensis (Nikolskii, 1896) - esturión de Baikal
Acipenser brevirostrum (Lesueur, 1818) - esturión hociquicorto
Acipenser dabryanus  (Duméril, 1869) -esturión del Yangtsé
Acipenser fulvescens (Rafinesque, 1817) - esturión lacustre
Acipenser gueldenstaedtii (Brandt y Ratzeburg, 1833) - esturión del Danubio o  esturión ruso (:en:Russian sturgeon) o, en ruso, Osiotr
Acipenser medirostris (Ayres, 1854) - esturión verde
Acipenser mikadoi (Hilgendorf, 1892) - esturión de Sajalín
Acipenser naccarii (Bonaparte, 1836) - esturión del Adriático
Acipenser nudiventris (Lovetsky, 1828) - esturión bastardo
Acipenser oxyrinchus (Mitchill, 1815) - esturión del Atlántico
Acipenser oxyrinchus desotoi (Vladykov, 1955) - esturión del Golfo
Acipenser oxyrinchus oxyrinchus (Mitchill, 1815) - esturión atlántico
Acipenser persicus (Borodin, 1897) - esturión persa
Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) - esturión esterlete
Acipenser schrenckii (Brandt, 1869) - esturión japonés
Acipenser sinensis (Gray, 1835) - esturión chino
Acipenser stellatus (Pallas, 1771) - esturión estrellado o Sevruga
Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) - sollo o esturión común
Acipenser transmontanus (Richardson, 1836) - esturión blanco

Género Huso
Huso dauricus (Georgi, 1775) - esturión kaluga
Huso huso (Linnaeus, 1758) - esturión Beluga

Género Pseudosaphirhynchus
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872) - esturión del Sir Daria
Pseudoscaphirhynchus hermanni (Kessler, 1877) - esturión enano
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Kessler, 1877) - esturión del Amu Daria

Subfamilia Scaphirhynchinae:
Género Scaphirhynchus
Scaphirhynchus albus (Forbes y Richardson, 1905) - esturión pálido
Scaphirhynchus platorynchus (Rafinesque, 1820) - esturión nariz-de-pala
Scaphirhynchus suttkusi (Williams y Clemmer, 1991) - esturión de Alabama

† Subfamilia Propenserinae:
† Propenser hewletti Applegate, 1970
† Subfamilia Psammorhynchinae:
† Psammorhynchus longipinnis Grande y Hilton, 2006

Historia fósil 

Los peces Acipenseriformes aparecieron en el registro fósil hace entre 174 y 201 millones de años, durante el Jurásico Temprano, lo que los convierte en unos de los primeros peces actinopterigios existentes. Los esturiones verdaderos aparecen en el registro fósil durante el Cretácico Superior, siendo uno de los restos más antiguos conocidos un cráneo parcial del Cenomaniense (hace 100-94 millones de años) de Alberta, Canadá. En ese tiempo, los esturiones han sufrido muy pocos cambios morfológicos, lo que indica que su evolución ha sido excepcionalmente lenta y les ha valido el estatus informal de fósiles vivientes. Esta atribución se explica en parte por el largo intervalo de generación, la tolerancia a amplios rangos de temperatura y salinidad, la falta de depredadores debido a su tamaño y a su armadura ósea, o escudos, y la abundancia de presas en el medio bentónico. Sin embargo, siguen ostentando varias características primitivas, como la cola heterocerca, la escamación reducida, más radios en las aletas que elementos óseos de soporte y una suspensión mandibular única.

Referencias

Enlaces externos